Алексеевская может означать:

Населённые пункты 
Современные топонимы:
 Алексеевская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Алексеевская — деревня в Афанасьевском сельском поселении Верхнетоемского района Архангельской области.
 Алексеевская — деревня в Верхнетоемском сельском поселении Верхнетоемского района Архангельской области.
 Алексеевская — деревня в Федьковском сельском поселении Верхнетоемского района Архангельской области.
 Алексеевская — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Алексеевская — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Алексеевская — деревня в Алексеевском сельском поселении Красноборского района Архангельской области.
 Алексеевская — деревня в Белослудском сельском поселении Красноборского района Архангельской области.
 Алексеевская — деревня в Черевковском сельском поселении Красноборского района Архангельской области.
 Алексеевская — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Алексеевская — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Алексеевская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Алексеевская — станица, административный центр Алексеевского района Волгоградской области.
 Алексеевская — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Алексеевская — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Алексеевская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области
 Алексеевская — деревня в Сямженском районе Вологодской области
 Алексеевская — станица в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Алексеевская — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Алексеевская — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.

Исторические топонимы:
 Алексеевская слобода — современный город Алексеевка (Белгородская область).
 Алексеевская волость — административно-территориальная единица в составе Мглинского (с 1918 — Почепского) уезда.

Метро

Россия 
 Алексеевская — станция Московского метрополитена.

Украина 
 Алексеевская — станция Харьковского метрополитена.
 Алексеевская линия — линия Харьковского метрополитена.

Разное 
 Алексеевская волость (значения)
 Алексеевская крепость
 Алексеевская культура
 Алексеевская соединительная линия
 Алексеевская улица
 Алексеевская церковь

См. также 
 Алексей
 Алексеев
 Алексеева
 Алексеевка
 Алексеево
 Алексеевск
 Алексеевский
 Алексеевское